Snitter kan henvise til flere emner:

 Snitter (høstmaskine) – en høstmaskine (i nogle sammenhænge også kaldt en grønthøster)
 Smørrebrød – en snitte er et stykke smørrebrød
 Finger – som i udtrykket "at holde snitterne fra noget"